Села:
 Вовків — Львівська область, Львівський район, Перемишлянська міська громада
 Вовків — Львівська область, Львівський район, Солонківська сільська громада
 Вовків — Сумська область, Тростянецький район